Termenul „Lin” se poate referi la:

 Lin, o specie de pește de apă dulce
 LIN-Bus, Local Interconnect Network
 Nr. înmatriculare auto din districtul Lingen, Germania
 Papa Lin, a fost papă și martir e.n.
 liquid nitrogen (engl. azot lichid)